Константин Арсентьевич Малинка (1922—1980) — участник Великой Отечественной войны, механик-водитель танка 108-й танковой бригады 9-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта, старшина. Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 8 августа 1922 года на хуторе Островянский ныне Орловского района Ростовской области в крестьянской семье. Русский.

Окончил семь классов неполной средней школы. Работал трактористом в МТС.

В 1941 году призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. Воевал на 1-м Белорусском фронте. 29 января 1945 года механик-водитель танка старшина К. А. Малинка форсировал реку Одер в районе населённого пункта Одерек, ныне Цигацице, южнее города Сулехув в Польше. В составе группы из семи танков удерживал несколько суток плацдарм до подхода главных сил.

После окончания Великой Отечественной войны демобилизовался. Работал механиком гаража. Жил в Киеве.

Умер 7 апреля 1980 года. Похоронен в Киеве на Совском кладбище.

Память 
 Мемориальная доска в память о Малинке установлена Российским военно-историческим обществом на здании Островской семилетней школы, где он учился.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Одера и удержании плацдарма на его западном берегу старшине Константину Арсентьевичу Малинке присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7394).
 Награждён медалями.

См. также 
 Советские танкисты, удостоенные звания Героя Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .

Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные на Совском кладбище